Zolotarewskya — род хальцидоидных перепончатокрылых наездников подсемейства Cleonyminae из семейства Pteromalidae.

Распространение 
Встречаются в Старом Свете: Юго-Восточная Азия, Австралия, Африка, Мадагаскар.

Описание 
Относительно крупные хальцидоидные перепончатокрылые наездники. От близких родов отличается следующим признаком: задние бёдра снизу в верхней половине, как минимум с 3 крупными хорошо разделенными лопастевидными зубцами. Личинки — паразитоиды жуков (Coleoptera: Anobiidae, Buprestidae, Curculionidae, Scolytidae).

Классификация 
Род был впервые описан в 1955 году французским зоологом  (Jean Risbec French; 1895—1964). Близок к родам Callocleonymus, Notanisus, Cleonymus.

 Zolotarewskya indica (Mani and Kaul, 1973)
 Zolotarewskya longianella Sureshan, Ranjith and Rajan, 2019
 Zolotarewskya longicostalia Yang, 1996
 Zolotarewskya lyra (Girault, 1919)
 Zolotarewskya robusta Yang, 1996
 Zolotarewskya seyrigi Risbec, 1955
 Zolotarewskya shakespearei (Girault, 1926)
 Zolotarewskya spinifera (Hedqvist, 1967)
 Zolotarewskya unnotipennis (Girault, 1915)

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Птеромалиды
Роды перепончатокрылых
Паразиты насекомых